Mireille (miʁɛj) es un nombre propio francés, derivado del nombre occitano provenzal Mirèio (Mirèlha en la norma clásica del occitano) miˈrɛjɔ, miˈrɛʎɔ. Puede relacionarse con el verbo occitano mirar "admirar" o con los nombres occitanos Miriam "Myriam", Maria "María".

Nombre propio
 Mireille Hartuch (1906-1996), una cantante y compositora francesa.

Otros
 Mireille Belleau, un personaje de ficción en el curso de idioma French in Action, interpretada por Valérie Allain.
 Mireille Bouquet, un personaje de ficción en la serie anime Noir.
 Mireille (ópera), una ópera de Charles Gounod.
 594 Mireille, un asteroide.
 Tifón Mireille